За́сулаукс — топоним в городе Риге:

 Засулаукс — район города, на левом берегу Даугавы.
 Засулаукс — железнодорожная станция, расположенная в этом районе.
 Депо Засулаукс — остановочный пункт железной дороги, недалеко от одноимённой станции.